Лимонситос има више значења:

 Лимонситос, Сан Хуан де лос Лагос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лимонситос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику